Во́йтоловка — река в России, протекает по территории Тосненского и Кировского районов Ленинградской области, левый приток Мги. Длина реки — 23 км, площадь водосборного бассейна — 266 км².

Образуется в болоте Гладкое в Тосненском районе, к северо-востоку от города Тосно, слиянием реки Гурловка (справа) и ручья Иголинка (слева) и течёт на север, вскоре пересекая границу Кировского района.

На левом берегу реки находится деревня Войтолово. Пересекает железнодорожную линию Мга — Саблино между станциями Мга и Войтоловка. Затем протекает по деревне Горы, где и впадает во Мгу.

В верхнем течении принимает два правых притока — Ольховку и Боровков.

Экологическая катастрофа 
Река попала в сводки местных СМИ летом 2010 года в связи с экологической катастрофой, приведшей в массовому замору рыбы.

Летом 2013 года информация о катастрофе вновь попала в СМИ.

Примечания 

Бассейн Мги
Реки Тосненского района
Реки Кировского района (Ленинградская область)